Franciaország
Lent, település Ain megyében
Lent, település Jura megyében
 Hollandia
Lent, település Gelderland tartományban, Nijmegen községben